

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1983-84 2
Karlovac-2